ЭМ — аббревиатура. Может обозначать:

 Эскадренный миноносец
 Электронный микроскоп
 Электрическая машина
 Эффективные микроорганизмы
 Электропоезд Мытищинский (см. ЭМ1, ЭМ2, ЭМ4; ЭМ9)